

Aziende
 Roland Aircraft - azienda tedesca di velivoli
 Roland Corporation - azienda giapponese produttrice di strumenti musicali elettronici e periferiche per la stampa
 Roland Foods Corporation - azienda americana di alimentari

Geografia
Canada
 Roland – comunità della Divisione No. 3, Manitoba
 Roland – municipalità rurale del Manitoba
Stati Uniti d'America
 Roland CDP della Contea di Pulaski, Arkansas
 Roland – città della Contea di Story, Iowa
 Roland – città della Contea di Sequoyah, Oklahoma

Musica
 Roland – tragedia lirica di Jean-Baptiste Lully del 1685
 Roland – tragedia lirica di Niccolò Piccinni del 1778

Onomastica
 Roland – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Rolando

Persone
 Cristiano Roland, meglio noto come Cristiano (1976) – ex calciatore brasiliano
 Erik Roland (1971) – ex sciatore alpino norvegese
 Georges Roland (1922-1991) – astronomo e tennistavolista belga
 Jannon Roland (1975) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Jean-Marie Roland (1734-1793) – politico ed economista francese
 Marie-Jeanne Roland de la Platière, detta Madame Roland o anche Manon Roland (1754-1793) – moglie di Jean-Marie Roland
 Nicolas Roland (1642-1678) – presbitero francese, fondatore delle Suore del Santo Bambino Gesù
 Paul Roland – cantautore, giornalista e scrittore britannico
 Pauline Roland (1805-1852) – attivista, femminista e socialista francese
 Philippe-Laurent Roland (1746-1816) – scultore francese.

Altro
 Roland – missile SAM